Montcabrier (Lot)
 Montcabrier (Tarn)